Eppenberg heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Eppenberg (Eifel), Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz

Gemeindeteile:
 Eppenberg (Gemeinde Albrechtsberg), Katastralgemeinde von Albrechtsberg an der Großen Krems, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Eppenberg (Hohenau), Ortsteil der Gemeinde Hohenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Eppenberg SG, Weiler in der Gemeinde Oberuzwil
 Eppenberg SO, Ortsteil von Eppenberg-Wöschnau, Kanton Solothurn

Baulichkeiten:
 Kartause Eppenberg, ehemaliges Kartäuser-Kloster bei Gensungen in Nordhessen 

Eppenberg ist der Name folgender Personen:
 ein niederadeliges Schweizer Geschlecht im Toggenburg, siehe Eppenberg (Adelsgeschlecht)